Slovenska hokejska liga je najvišja hokejska liga v Sloveniji, ki poteka od sezone 1991/92 pod vodstvom Hokejske zveze Slovenije. Naslov državnega prvaka so osvojili klubi HDD Olimpija, petnajstkrat, Acroni Jesenice, devetkrat, HDD Jesenice štirikrat in HK Olimpija triktat, v finalno serijo za naslov prvaka pa se je uspelo uvrstiti še Slaviji petkrat in HK Triglav Kranj enkrat.

Prvaki 

* - po podaljšku, ** - po podaljšku in kazenskih strelih, *** - razlika v golih na dveh tekmah

Glej tudi 
 Jugoslovanska hokejska liga

Zunanje povezave 
 

Hokej v Sloveniji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1991
Aktivne hokejske lige